Louder Than Bombs, album du groupe anglais The Smiths, sorti en 1987 
 Back Home, titre francophone de Louder Than Bombs, film norvégien de Joachim Trier, sorti en 2015